The Flash, série de comics éditée par DC Comics depuis 1959 et mettant en scène le personnage de Flash. Plusieurs œuvres en sont dérivées :
 The Flash, série télévisée américaine d'animation (1967) ;
 The Flash, jeu vidéo basé sur le comics du même nom (1993) ;
 Flash ou The Flash, série télévisée américaine (1990-1991) ;
 Flash ou The Flash, série télévisée américaine (2014-) ;
 The Flash, long métrage prévu pour 2023.
 Flash: Renaissance (ou The Flash: Renaissance), série de comics (2009-2010)

Voir aussi 
 
 The Flash in the Night, film muet américain de Kenean Buel (1911)
 The Flash Cadillac and the Continental Kids, groupe de rock américain